Classe Trafalgar (nave da battaglia), corazzate entrate in servizio nel 1890
Classe Trafalgar (sottomarino), classe di sottomarini della Marina britannica entrati in servizio a partire dal 1984